O Oliveira do Bairro Sport Clube é  um clube desportivo português, localizado na cidade de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

O clube foi fundado em 1922 e o seu actual presidente é o Dr. Carlos Ferreira.

Histórico

Ligações externas 
Blog Oficial

Clubes de futebol de Oliveira do Bairro
Clubes de futebol fundados em 1922
Fundações em Portugal em 1922